Мы́за (, ): 
 Мыза — тип населённого пункта;
 Мыза, Владимир Иванович (1915—1944) — заместитель командира стрелкового батальона, гвардии капитан, Герой Советского Союза

Топоним 
 Мыза — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Мыза — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Мыза — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Мыза — деревня в Емецком сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Мыза — деревня в Копачёвском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Мыза — деревня в Кадуйском районе Вологодской области
 Мыза — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области;
 Мыза — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области;
 Мыза — деревня в Тосненском районе Ленинградской области;
 Мыза — посёлок в Ардатовском районе Нижегородской области;
 Мыза — посёлок в Кулебакском районе Нижегородской области;
 Мыза — историческая часть Приокского района Нижнего Новгорода;
 Мыза — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Мыза — деревня в Красногородском районе Псковской области, Красногородская волость.
 Мыза — деревня в Красногородском районе Псковской области, Пограничная волость.
 Мыза — деревня в Островском районе Псковской области, Городищенская волость.
 Мыза — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области, Велейская волость.
 Мыза — деревня в Привокзальном территориальном округе городского округа город Тула (Иншинский сельский округ Ленинского района Тульской области, бывшее Иншинское сельское поселение).
 Мыза — деревня в Пролетарском территориальном округе городского округа город Тула (Медвенский сельский округ Ленинского района Тульской области, бывшее Медвенское сельское поселение).
 Мыза — деревня в Усть-Цилемском районе Республики Коми.
 Мыза — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

 Мыза — конечная станция Горьковской железной дороги и остановка транспорта в Приокском районе Нижнего Новгорода;

См. также 
 Архиерейская мыза — усадьба в посёлке Волховский (микрорайон Великого Новгорода)
 Мыза-Ивановка — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Красная Мыза — название посёлка Оржицы Ломоносовского района Ленинградской области в советское время.
 Красная Мыза — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Саарская или Сарская мыза — первоначальное название будущего города Пушкина.
 Мыза-Райева — историческая усадьба, ныне на территории Москвы.
 Сметанинская Мыза — исторический район Великого Новгорода.
 Сперанская Мыза — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Галичская Мыза — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.